De verkiezing van de Belgische Gouden Schoen 1996 werd op 15 januari 1997 gehouden in het casino van Knokke. Franky Van der Elst won zijn tweede Gouden Schoen. Hij ontving de trofee uit handen van de Nederlandse bondscoach Guus Hiddink. Het gala rond de uitreiking van deze voetbalprijs werd uitgezonden door BRTN en gepresenteerd door Carl Huybrechts en Birgit Van Mol.

De prijsuitreiking
Franky Van der Elst was de aanvoerder van Club Brugge. Hij fungeerde als 'stofzuiger' op het middenveld van blauw-zwart en loodste de club zo in 1996 naar een 10e landstitel. Hij werd op voorhand beschouwd als de grootste kanshebber voor de Gouden Schoen. In 1990 won hij de trofee ook al eens. Zijn grootste concurrent, de Zweed Pär Zetterberg, werd uiteindelijk tweede. In totaal haalden vier spelers van Club Brugge de top 10.

Tijdens de uitreiking bood Gilles De Bilde via een korte videoboodschap zijn verontschuldigingen aan aan Krist Porte, een speler van Eendracht Aalst. De Bilde had hem tijdens een competitiewedstrijd een zware vuistslag toegediend. Porte had er een gebroken neus en oogkas, en een gescheurd netvlies aan overgehouden. De Bilde stond in het oog van een mediastorm en vroeg tijdens het gala van de Gouden Schoen om vergiffenis aan supporters en pers.

Uitslag

Belgische Gouden Schoen
Voetbal in 1996